«Весенняя сказка»
 «Весенняя сказка» — советский рисованный короткометражный мультфильм, созданный в 1949 году.
 «Весенняя сказка» — советский телефильм-сказка по мотивам пьесы А. Н. Островского «Снегурочка», поставленный в 1971 году.
 «Весенняя сказка» (Conte de printemps) — французская лирическая кинокомедия режиссёра Эрика Ромера, вышедшая на экраны в 1990 году.